Vilcabamba (auch: Villcabamba) bezeichnet:

 Villcabamba (Bolivien), Ortschaft im Municipio Capinota, Bolivien
 Vilcabamba (Ecuador), Stadt im Süden von Ecuador
 Vilcabamba (Grau), Ort in der Provinz Grau (Region Apurímac) in Peru
 Vilcabamba (La Convención), Ort in der Provinz La Convención (Region Cusco) in Peru
 Vilcabamba (Peru), letztes Rückzugsgebiet der Inka in Peru